Риве:

 Риве — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Верчелли.
 Риве, Крейг (род. 1974) — профессиональный канадский хоккеист. 
 Риве-Кинг, Жюли (1854—1937) — американская пианистка и композитор.